Rödgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rödgrund, Korsholm, Österbotten, 
 Rödgrund (vid Äpplö, Houtskär), Åboland, 
 Rödgrund (vid Hyppeis, Houtskär), Åboland, 
 Rödgrund, Korpo, Åboland, 
 Höga Medskär och Rödgrund, Nagu, Åboland, 
 Rödgrund (vid Stenskär, Nagu), Åboland, 
 Rödgrund (vid Pensar, Nagu), Åboland,

Åland 

 Rödgrund (Sottunga, Åland), 
 Rödgrund (Saltvik, Åland), 
 Rödgrund (Lemland, Åland),

Se även
Rögrund (olika betydelser)
Rödgrundet
Rönngrund
Yttre Rödgrund
Övre Rödgrund

Robotskapade Finlandförgreningar